Анатолий Иванович Кривоносов — конструктор бортовых компьютеров для ракет и ракетных комплексов, лауреат Ленинской премии (1982).

Биография 
Родился 20 апреля 1936 года в Харькове.

В 1959 году окончил с отличием Харьковский политехнический институт, электромашиностроительный факультет, по специальности «электрические машины и аппараты».

Работал в НПО «Электроприбор» (до 1967 года ОКБ-692), с 1963 года — начальник приборного отделения, в 1966—1992 года — начальник комплекса бортовой аппаратуры.

Главный конструктор бортовых вычислительных комплексов (БЦВК) межконтинентальных баллистических ракет, включая самую мощную в мире Р-36 2М УТТХ (15А18М), ракет-носителей «Энергия», «Циклон».

В 1992—1998 годы генеральный директор — главный конструктор НПП «Хартрон-ВІЕТ». В 1998—1999 годы — генеральный директор — главный конструктор НПП «Хартрон-Дельта» ЛТД.

С 1999 года — главный научный сотрудник, с 2002 года — начальник отдела ОАО «Хартэп» (автоматизированные системы управления).

Сочинения
 Кривоносов А. И. Методические вопросы проектирования и эксплуатации СЦВМ. — Харьков, НПО «Электроприбор», 1990.—123 с.

Звания и награды 
Доктор технических наук (1976), профессор (1990).

Лауреат Ленинской премии (1982) и Государственной премии УССР (1979). Награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Источники 
 КРИВОНО́СОВ Анатолій Іванович (20. 04. 1936, Харків).
 Анатолий Иванович КРИВОНОСОВ, ученый, организатор работ по созданию БЦВМ для СУ изделий РКТ.
 Анатолий Иванович Кривоносов окончил с отличием в 1959 году электромашиностроительный факультет ХПИ по специальности «Электрические машины и аппараты».
 Главный конструктор бортовых вычислительных комплексов «Хартрона» лауреат Ленинской и Государственной премии УССР доктор технических наук Анатолий Иванович Кривоносов.
 Анатолий Иванович Кривоносов, 90-е годы ХХ века.
 Лауреат Ленинской и Государственной премий Кривоносов Анатолий Иванович.

Выпускники Харьковского политехнического института